

Anno 
 1807 – (MDCCCVII in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1807 a.C.

Matematica 
 1807 – numero naturale

Astronomia 
 1807 Slovakia – asteroide della fascia principale del sistema solare
 NGC 1807 – asterismo visibile nella costellazione del Toro